Жак Даниел Мишел Пиколи () е френски актьор.

Биография 
Роден е на 27 декември 1925 година в Париж в семейство на музиканти с далечни корени в Тичино. Учи при актьора Рене Симон и прави своя дебют в киното през 1945 година, като оттогава се е снимал в над 200 филма, сред които „Дневна красавица“ („Belle de jour“, 1967), „Красивата драка“ („La belle noiseuse“, 1991), „Имаме папа“ („Habemus Papam“, 2011), „Холи Мотърс“ („Holy Motors“, 2012).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Родени в Париж
Починали от инсулт